Saetti ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Saetti († 1927), italienischer Rennfahrer
 Roberto Saetti (* 1967), italienischer Rugby-Union-Spieler